Mit Stand Januar 2023 werden in der Ukraine an 4 Standorten 15 Reaktorblöcke mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 13.107 MW betrieben; 2 weitere Blöcke an einem Standort mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 2070 MW sind im Bau und 4 Blöcke an einem Standort mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 3515 MW wurden bereits endgültig stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1978 in Betrieb.

In der Ukraine wurden 2011 in Kernkraftwerken insgesamt 68,7 Mrd. kWh (Netto) erzeugt; damit hatte die Kernenergie einen Anteil von 48 Prozent an der Gesamtstromerzeugung. Im Jahr 2021 wurden 86,206 Mrd. kWh erzeugt; damit betrug ihr Anteil 55 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Karte

Tabelle 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapse sortable" style="margin:0;
|+Liste der Kernkraftwerke in der Ukraine (Quelle: IAEA, Stand: Januar 2023)
|- style="background-color:#FFDEAD;"
!style="width:11%;"| Name
!style="width:04%;"| Block
!style="width:04%;"| Reaktortyp
!style="width:08%;"| Modell
!style="width:08%;"| Status
!style="width:07%;"| Netto-leistungin MWe(Design)
!style="width:07%;"| Brutto-leistungin MWe
!style="width:07%;"| Therm.Leistungin MWt
!style="width:08%;"| Baubeginn
!style="width:08%;"| ErsteKritikalität
!style="width:08%;"| Erste Netzsyn-chronisation
!style="width:08%;"| Kommer-zieller Betrieb
!style="width:08%;"| Abschal-tung
!style="width:04%;"| Einspeisungin TWh
|-
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Chmelnyzkyj ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 193,36
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 110,18
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1035 ||style="text-align:right"| 1089 ||style="text-align:right"| 3132 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1035 ||style="text-align:right"| 1089 ||style="text-align:right"| 3132 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Riwne ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-213 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 381 (361) ||style="text-align:right"| 420 ||style="text-align:right"| 1375 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 103,28
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-213 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 376 (384) ||style="text-align:right"| 415 ||style="text-align:right"| 1375 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 104,04
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 189,88
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 100,11
|-
| rowspan="6" style="text-align:left;"| Saporischschja ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 195,09
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 194,96
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 197,27
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 196,23
|-
| style="text-align:center"| 5 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 187,31
|-
| style="text-align:center"| 6 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 164,50
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="3" style="text-align:left;"| Südukraine ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-302 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 209,11
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-338 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 197,38
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-320 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 172,15
|-
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Tschernobyl ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 740 (925) ||style="text-align:right"| 800 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || || ||style="text-align:right"| 97,27
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || || ||style="text-align:right"| 75,99
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || || ||style="text-align:right"| 98,00
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| LWGR ||style="text-align:center"| RBMK ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 925 ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 3200 || || || || || ||style="text-align:right"| –
|-
|}

Siehe auch 

 Liste der Kernreaktoren in der Ukraine
 Liste der Kernkraftwerke in Europa
 Liste von Kraftwerken in der Ukraine

Einzelnachweise 

Ukraine
!